Este artigo apresenta a chave qualificatória do Brasil Open de 2011.

Tenistas

Cabeças de chave

Qualificados

Chave qualificatória

Qualificatória 1

Qualificatória 2

Qualificatória 3

Qualificatória 4

Ligações externas
 Chave qualificatória

S